Lutherpark werden folgende Parks genannt: 

 Lutherpark (Duisburg-Homberg)
 Lutherpark (Erfurt)
 Lutherpark (Flensburg)
 Lutherpark (Hamburg)